Hobbit steht für:
 Hobbit, fiktives Wesen der Fantasiewelt Mittelerde von J.R.R. Tolkien
 Hobbit (Software), ein Server Monitoring Tool
 Spitzname des Homo floresiensis
 Hobbit Presse, die Abteilung für Fantasy-Literatur des Klett-Cotta-Verlages
 AT&T CRISP/Hobbit, ein Prozessordesign von AT&T/Bell Labs, speziell auf die Ausführung von C-Programmen ausgelegt.
 Hobbit-Haus in Hohenthann (Landkreis Landshut)

hobbit steht für:
 den Nickname des kasachischen E-Sportlers Abai Chassenow 

Siehe auch:
 Der Hobbit (Begriffsklärung)
 Der Hobbit (Filmtrilogie)
 The Hobbit